Краљица вриска () је глумица која се прославила улогама у бројним хорор филмовима или пак једном упечатљивом улогом. Најчешће су у улогама финалних девојака, које на крају филма углавном успевају да савладају убицу и преживе, а ређе се дешава да тумаче жртве серијског убице или самог убицу. Неке од најпознатијих краљица вриска су: Хедер Лангенкамп, Џејми Ли Кертис, Сара Мишел Гелар, Нев Кембел, Џенет Ли, Данијела Харис, Ди Волас, Адријен Барбо, Сигорни Вивер итд. Феј Вреј се својом улогом у филму Кинг Конг сматра првом краљицом вриска.

Редитељ Лојд Кофман објаснио је појаву краљица вриска на следећи начин: „Бити краљица вриска подразумева нешто више од пуког плакања, вриштања и поливања кечапом. Није довољно да будеш само атрактивна, већ мораш имати и велики мозак. Мораш бити уплашена, мораш бити тужна, мораш бити романтична”.

Преглед краљица вриска 

Ово је табеларни приказ најпознатијих краљица вриска и њихових хорор филмова. Ознака (арх) иза наслова одређених филмова значи да се глумица у филму појавила само преко архивских снимака снимљених за неке претходне делове одређених серијала и да заправо није учествовала у снимању филма.

Види још 

 Финална девојка
 Краљице вриска (ТВ серија)
 Хорор филм
 Слешер филм

Референце 

Хорор филмови